Tarczałowicz – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Tarczałowicz:
 Ferdynand Tarczałowicz – bocheński malarz, zapewne ojciec Michała 
 Jan Tarczałowicz (1869–1923) – polski architekt, historyk sztuki, inżynier, pedagog oraz działacz społeczny
 Jan Stanisław Tarczałowicz (1905–1940) – polski prokurator, ofiara bolszewickich represji
 Michał Tarczałowicz (1871–1946) – bocheński malarz

Przypisy 

Polskie nazwiska